A 2009-es orosz nemzeti labdarúgó-bajnokság első osztálya 16 csapat részvételével 2009. március 14-én rajtolt. A bajnokságot a címvédő Rubin Kazany együttese nyerte.

Csapatok, stadionok, vezetőedzők

Az állás 

 |rowspan=8 style="background-color:#EEE;"|

Kereszttábla

A góllövőlista élmezőnye 
Utolsó frissítés: 2009. november 29., forrás: RFPL .

 21 gólos
  Welliton (Szpartak Moszkva)

 16 gólos
  Alekszandr Buharov (Rubin Kazany)
  Alejandro Domínguez (Rubin Kazany)

 13 gólos
  Dmitrij Szicsov (Lokomotyiv Moszkva)
 
 12 gólos
  Alekszandr Kerzsakov (Gyinamo Moszkva)
  Alex (Szpartak Moszkva)

 11 gólos 
  Samil Lahijalov (Tyerek Groznij)

 10 gólos
  Vlagyimir Bisztrov (Szpartak Moszkva és Zenyit)

 9 gólos
  Jan Koller (Krilja Szovetov)
  Miloš Krasić (CSZKA Moszkva)
  Tomáš Necid (CSZKA Moszkva)

Jegyzetek

További információk 
 Az orosz Premjer Liga hivatalos oldala 

Orosz labdarúgó-bajnokságok
Orosz 1